Ангел Грънчаров може да се отнася за:
 Ангел Грънчаров (дисидент)
 Ангел Грънчаров (философ)